Cédric Gourmelon (1974-), acteur français
 Joseph Gourmelon (1938-2019), personnalité politique française
 Yvon Gourmelon (1946-), écrivain français de langue bretonne

Patronyme breton